Баня-Лука — міжнародний аеропорт
 Баня-Лука — місто в Боснії і Герцеговині, фактична столиця Республіки Сербської з 1995 року
 Баня-Лука —  громада в Республіці Сербській, Боснія і Герцеговина
 Баня-Лука —  регіон в Республіці Сербській, Боснія і Герцеговина